Идеальные незнакомцы

 Идеальные незнакомцы (телесериал)
 Идеальные незнакомцы (фильм, 2016)
 Идеальные незнакомцы (фильм, 2021)